Фёдор Талызин: Талызин, Фёдор Иванович (1773—1844) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-лейтенант.
 Талызин, Фёдор Фёдорович (1903—1980) — советский биолог и паразитолог, член-корреспондент АМН СССР, доктор биологических наук, профессор.

Примечания